Con Cathedral Quarter ci si può riferire ai quartieri di tre diverse città:
 Cathedral Quarter (Belfast)
 Cathedral Quarter (Derby)
 Cathedral Quarter (Sheffield)